Гже́гож Филипо́вский (; род. ) — польский фигурист, выступавший в одиночном катании, призёр чемпионатов Европы, бронзовый призёр чемпионата мира, шестикратный чемпион Польши.

Гжегож Филиповский — один из наиболее успешных польских фигуристов, выигравший первую в истории польского фигурного катания медаль на международных соревнованиях — «бронзу» на чемпионате Европы 1985 года. В 1989 на этих же соревнованиях завоевал серебряную медаль. Наивысшего успеха в карьере достиг в 1989 году на чемпионате мира в Париже, где занял третье место (лучшее среди европейских спортсменов), а в произвольной программе даже стал вторым. Он представлял Польшу на Зимних Олимпийских играх 1984, 1988 и 1992 годов. Лучший результат у него был в Калгари (1988), где фигурист стал пятым. Он первым в истории исполнил каскад из двух тройных прыжков: тройной тулуп/тройной тулуп (в 1980 году). Филиповский отличался хорошей техникой, но не блистал артистизмом.

В 1992 году он окончил любительскую карьеру, в настоящее время проживает в Канаде и тренирует спортсменов-конькобежцев.

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1979
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1980
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1984 — одиночное катание (мужчины)
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1988 — одиночное катание (мужчины)
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1992 — одиночное катание (мужчины)

Примечания 

Фигуристы Польши
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1984 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1988 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1992 года
Родившиеся в Лодзи